Lans může být:

Geografie 
 Rakousko
 Lans (Tyrolsko), obec v Tyrolsku
 Lansersee, blízké jezero

 Francie
 Lans, Saône-et-Loire, obec v departmentu Saône-et-Loire
 Lans-en-Vercors, obec v departmentu Isère
 Villard-de-Lans, obec v departmentu Isère, lyžařské středisko (soutěže saní v rámci ZOH 1968)
 Mont-de-Lans, bývalá obec v departmentu Isère, od 2017 součást Les Deux Alpes

Osobnosti 
 Christiaan Lans (1789–1843), guvernér Nizozemského zlatého pobřeží
 Håkan Lans (* 1947), švédský vynálezce
 Lans Bovenberg (* 1958), nizozemský ekonom

Reference